Чемпионат мира по хоккею с мячом 2011
 Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 2011
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 (женщины)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011 (женщины)